Valle de la Serena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valle de la Serena (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Valle de la Serena (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar